Back to Basics: Live and Down Under е четвъртият видео албум на американската поп-певица Кристина Агилера, издаден на 4 февруари 2008. Албумът е продуциран от Кристина Агилера.

Списък на песните 
 „Intro (Back to Basics)“ – 2:02
 „Ain't No Other Man“ – 4:19
 „Back in the Day“ – 5:08
 „Understand“ – 5:04
 „Come On Over“ – 3:40
 „Slow Down Baby“ – 3:24
 „Still Dirrty“ – 5:16
 „I Got Trouble“ – 2:37
 „Makes Me Wanna Pray“ – 5:59
 „What a Girl Wants“ – 4:46
 „Oh Mother“ – 7:46
 „Enter the Circus“ – 1:45
 „Welcome“ – 2:43
 „Dirrty“ – 5:02
 „Candyman“ – 4:34
 „Nasty Naughty Boy“ – 5:52
 „Hurt“ – 4:36
 „Lady Marmalade“ – 5:06
 „Encore: Thank You“ – 2:34
 „Beautiful“ – 4:58
 „Fighter“ – 6:49

Албуми на Кристина Агилера
Музикални албуми от 2008 година